Nemoneura är ett släkte av tvåvingar. Nemoneura ingår i familjen fjärilsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilsmyggor
Nemoneura